Молодість — період розвитку людини, що передує зрілості.
 Молодість — найбільший сучасний кінофестиваль в Україні.
 «Молодість» — автобіографічна повість Джозефа Конрада.
 Молодість — пасажирська зупинна залізнична платформа Лиманської дирекції Донецької залізниці.
 «Молодість» — радянський художній фільм-драма 1934 року.